Heydar Aliyev (1923-2003) — 3 º Presidente do Azerbaijão
 Ilham Aliyev (1961) — 4 º Presidente do Azerbaijão e filho de Heydar Aliyev
 Oleksandr Aliyev 1985) — futebolista profissional ucraniano de origem azeri

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua azeri